Овсяник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Овсяник, Антон (1888 — предположительно 1933) — польский белорусский левый политик, национальный деятель и инженер, государственный деятель Белорусской народной республики.
 Овсяник, Герасим Сергеевич (1887—1920) — партийный деятель, первый председатель Смоленского губисполкома.
 Овсяник, Мечислав Николаевич (1941—1999) — советский и белорусский тренер по лёгкой атлетике.  См. также 
 Овсяники